Brunnleiten ist der Name folgender Orte:

  Brunnleiten (Gemeinde Bad Ischl), Ortsteil von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
  Brunnleiten (Gemeinde Sankt Gilgen), Ortsteil von Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg